Il singolare del torneo di tennis Oaks Club $25,000 USTA Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Claire de Gubernatis che ha battuto in finale Caroline Garcia 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Alison Riske (primo turno)
 Irina Falconi (secondo turno)
 Iryna Bremond (quarti di finale)
 Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)

 Assente
 María Irigoyen (primo turno)
 Michelle Larcher de Brito (quarti di finale)
 Lauren Albanese (semifinali, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oaks Club $25,000 USTA Challenger 2011